

Urbanisme 

 Résidence désigne généralement un lieu d'habitation et par extension un ensemble de voies. 
 Résidence est un quartier de la ville de Villeneuve-d'Ascq.

Droit 
En droit, la résidence est le lieu où une personne habite. Elle peut être distincte du domicile ou confondue avec lui. La notion de résidence se distingue principalement de celle de domicile en ce qu'une personne ne peut avoir qu'un et un seul domicile alors qu'elle peut avoir plusieurs résidences, que celles-ci soient pérennes (une résidence principale et une ou des résidences secondaires) ou provisoires (travail temporaire loin du domicile, lieu d'une villégiature). La résidence fait référence à une situation de fait qui n'est pas ignorée par le droit : en l'absence de domicile déclaré, la résidence principale ou habituelle est regardée comme le domicile, pourvu qu'elle soit fixe (sédentaire).
 Un résident est une personne physique ou morale dont le domicile principal est situé dans un Habitat humain donné.
 Un résident est une personne physique ou morale dont le domicile principal est situé dans un pays donné.
 Un résident fiscal est une personne physique dont le domicile fiscal est situé dans un pays donné.
 La résidence monétaire est un concept employé par les banques pour déterminer si le compte courant de leur client est de type résident ou non-résident.

Médecine 

 La résidence est le stage post-doctoral que doivent obligatoirement suivre les futurs médecins pour obtenir leur droit de pratique en Amérique du Nord. L’équivalent européen est parfois appelé résidanat ou, en France, internat. Les médecins concernés sont désignés par le terme de  médecin résident ou interne en médecine.

Histoire 

 À l'époque coloniale, le terme résident désignait le représentant officiel d'une puissance coloniale pratiquant un gouvernement indirect.
 Aux Indes orientales néerlandaises, un resident était un fonctionnaire chargé de l'administration d'une circonscription appelée residentie.

Arts 
 Une résidence d'artiste ou de compagnie consiste en l'accueil et en la fourniture de moyens techniques, administratifs ou encore logistiques par une structure culturelle à des artistes ou compagnies ayant besoin de tels dispositifs pour leur travail de création (dans le cadre de l'élaboration d'un spectacle par exemple) .
 Un spectacle en résidence ou simplement une « résidence » lorsqu'un artiste musical est attaché à un lieu.

Diplomatie 
La Résidence est l'appellation donnée au domicile d'un diplomate, généralement un ambassadeur, dans son pays d'accréditation. Elle peut être contiguë à l'ambassade ou située dans un quartier différent de celui de la mission diplomatique. Elle est administrée par un intendant.

Références

Voir aussi 
 Domicile, une notion juridique désignant le lieu où habite une personne, mais aussi le point fixe où les intérêts d'une personne la ramènent régulièrement.
 La Résidence, un film espagnol réalisé en 1969 par Narciso Ibáñez Serrador.
 Résidence de Munich en Allemagne
 Résidence de Würzburg en Allemagne
 Résidence Vimanmek en Thaïlande
 Résident (informatique), type de programme

da:Residens